Ґіпі (муніципалітет)
 Гіпі (субкультура)